EZE může označovat:
 IATA kód mezinárodního letiště Ezeiza v Buenos Aires v Argentině
 ICAO kód britských aerolinek Eastern Airways
 Èze – obec v departementu Alpes-Maritimes ve Francii